Bernisse (gemeente), een voormalige gemeente in Zuid-Holland
 Bernisse (water), een water op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten
 AMS Bernisse, een Nederlandse mijnenveger